Битва при Диррахии (48 до н. э.) — сражение между войсками Гая Юлия Цезаря и Гнея Помпея Великого
 Битва при Диррахии (1018) — сражение между болгарскими и византийскими войсками;
 Битва при Диррахии (1081) — сражение между норманнскими и византийскими войсками.